Ludwig von Nassau-Weilburg ist der Name folgender Personen:

* Ludwig I. von Nassau-Weilburg (um 1473–1523), Graf von Nassau-Weilburg, siehe Ludwig I. (Nassau-Weilburg)
 Ludwig II. von Nassau-Weilburg (1565–1627), Graf von Nassau-Weilburg und von Nassau-Saarbrücken, siehe Ludwig II. (Nassau-Weilburg)